Blissestraße (straat)
 Blissestraße (metrostation)
 Blissestraße (film)